Toponímia:
 Villars (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Villars (Eure i Loir), municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Villars (Loira), municipi francès al departament de Loira (regió de Roine-Alps)
 Villars (Valclusa), municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Villars-Colmars, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Villars-en-Azois, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Villars-en-Pons, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Villars-et-Villenotte, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Villars-Fontaine, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Villars-le-Pautel, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Villars-le-Sec, municipi francès al departament del Territori de Belfort 
 Villars-le-Terroir, municipi de suïssa del cantó de Vaud al districte del Gros-de-Vaud 
 Villars-lès-Blamont, municipi francès al departament del Doubs 
 Villars-les-Bois, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Villars-les-Dombes, municipi francès al departament de l'Ain 
 Villars-Saint-Georges, municipi francès al departament del Doubs 
 Villars-Sainte-Croix, municipi al cantó suís del Vaud 
 Villars-SantenogeVillars-Santenoge, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Villars-sous-Dampjoux, municipi francès al departament del Doubs 
 Villars-sous-Écot, municipi francès al departament del Doubs 
 Villars-sur-Glâne, municipi del cantó de Friburg, situat al districte de la Sarine 
 Villars-sur-Ollon, poble de Suïssa al cantó de Vaud 
 Villars-sur-Var, municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Chapelle-Villars, municipi francès al departament del Loira 
 Le Villars, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya)
 Cantó de Villars-les-Dombes, cantó francès al districte de Bourg-en-Bresse (departament de l'Ain) 
 Cantó de Villars-sur-Var, cantó francès al districte de Niça (departament dels Alps Marítims) 
 Magnac-Lavalette-Villars, municipi francès al departament de Charente 
 Senyoria de Villars, jurisdicció feudal de França que va formar una de les principals senyories de la regió de Dombes, al Bresse 
 Miscel·lània:
 Dominique Villars (Villar, 1745 – Estrasburg, 1814), botànic francès